KSKL Ternat was een Belgische voetbalclub uit Ternat. De club was aangesloten bij de KBVB en had stamnummer 5368. Men had rood-blauw als kleuren. De club ontstond in 2006 uit de fusie van KVC Sporting Ternat en SK Lombeek-Liedekerke. De jeugd trainde in Sint-Katherina-Lombeek. De eerste ploeg en de u19 deed dit in Ternat. Dat complex werd gehuurd van de gemeente Ternat.

Vanaf 2019-2020 fusioneert de club samen met KFC Wambeek tot KFC Wambeek-Ternat. De fusie werd officieel bekendgemaakt op 15 februari 2019.

Geschiedenis
Op het eind van de Tweede Wereldoorlog sloot de club Sparta Ternat aan bij de Belgische Voetbalbond, met stamnummer 4982. De club trok zich echter reeds tegen 1950 terug. Een nieuwe club werd opgericht Sporting Ternat, dat ook weer bij de KBVB aansluit en er stamnummer 5368 kreeg toegekend.

De club wist zich geleidelijk aan op te werken in de provinciale reeksen.

Eind jaren 90 begon men voor het eerst te denken aan een fusie binnen Ternat en de clubs uit de deelgemeenten Ternat-centrum, Wambeek en Sint-Katherina-Lombeek. Vooral voetbalclub SC Lombeek, dat toen in Vierde Klasse speelde, maar in financiële problemen zat, drong aan op een fusie. Sporting Ternat en KFC Wambeek stonden hier echter zeer weigerachtig tegenover en bijgevolg kwam de fusie er dus niet. SC Lombeek fusioneerde dan met KFC Liedekerke uit het naburige Liedekerke, tot SK Lombeek-Liedekerke met stamnummer 6431. Aan die fusie kwam echter al na twee jaar een einde, na enkele problemen op financieel vlak. SK Lombeek bleef verder spelen onder stamnummer 6431; in Liedekerke begon een nieuwe club, VK Liedekerke, onderaan de ladder in Vierde Provinciale.

Eind 2005 kwamen de fusiegesprekken opnieuw op gang. Sporting Ternat stond er deze keer niet zo weigerachtig tegenover. Het kwam al gauw tot officiële gesprekken tussen de drie Ternatse clubs en een definitieve fusie leek lang in de maak. In maart 2006 trok KFC Wambeek zich terug; de club besliste dat het op eigen kracht wilde blijven verdergaan. Bij Sporting Ternat en SK Lombeek kwam het begin juli 2006 wel tot een akkoord. De twee clubs fusioneerden tot KSK Lombeek-Ternat. De club speelde verder met stamnummer 5368 van Ternat.

Begin 2010 raakte bekend dat er mogelijk toch een fusie komt tussen KFC Wambeek en KSKL Ternat, echter enkel voor de jeugdploegen. De eerste ploeg zou wel afzonderlijk blijven bestaan. De fusiegeruchten konden echter opnieuw op heel wat kritiek rekenen en vanuit Wambeekse hoek was men er niet over te spreken. Uiteindelijk werd de fusie zelfs een agendapunt binnen de politiek. De fusie werd begin maart dan ook (opnieuw) afgeblazen na een duidelijke 'Nee' bij KFC Wambeek.

Begin 2019 werden de fusiegesprekken andermaal heropgestart, mede doordat KSKL Ternat door de uitbreiding van de spoorweg langs de voetbalterreinen in Lombeek infrastructurele problemen zou krijgen. KFC Wambeek sloeg de fusie niet meteen af maar stelde bijzonder hoge eisen. Uiteindelijk werd een akkoord gevonden op 15 februari 2019.

Resultaten

Externe links
 KSKL Ternat

Ternat
Sport in Ternat
Sportvereniging in Vlaams-Brabant